Athribis () ist der Name folgender Orte:

 Athribis (Kemwer), Stadt im 10. unterägyptischen Gau Kemwer, heute Tell el-Atrib nahe Benha
 Athribis (Menu), Stadt im 9. oberägyptischen Gau Menu, nahe Sohag
 Athribis (Fayyum), Stadt im Madinat al-Fayyum 
 ein antiker Name des heutigen Medina
 Titularbistum Athribis